Оса — спільна назва декількох родин комах
 Оса — зенітно-ракетний комплекс
 Оса —травматичний пістолет

Оса — село, Волинська область, Турійський район.

Оса — місто в Пермському краї.
 Оса — річка в Іркутській області, права притока Оки
 Оса — присілок, Котельніцький район, Кіровська область